El topónimo Elwick puede hacer referencia a dos lugares ubicados en Inglaterra:

 Elwick, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Durham;
 Elwick, un pueblo en el condado de Northumberland.